Der Bundesverband Innenausbau, Element- und Fertigbau e. V. ('BIEF) mit Sitz in Bad Honnef ist eine bundesweite Interessenvertretung für Unternehmen des Innenausbaus-, Element- und Fertigbaus. Unter dem Dach des Hauptverbandes der Deutschen Holzindustrie (HDH) steht der 2006 gegründete Verband seinen rund 50 Mitgliedsunternehmen in wirtschaftspolitischen, technischen, fachlichen, sozial- und tarifpolitischen Fragen zur Seite.

Zweck und Aufgaben 
(aus der Satzung, § 2): Zweck des Bundesverbandes ist die Wahrung, Förderung und Vertretung der wirtschaftspolitischen, tarifpolitischen, sozialpolitischen und fachlichen Belange der Unternehmen des Innenausbaus, Element und Fertigbaus mit Betrieb in Deutschland. Unternehmen des Innenausbaus, Element- und Fertigbaus sind Unternehmen, die unter Verwendung des Werkstoffes Holz bzw. anstelle oder in Verbindung mit Holz unter Verarbeitung andere Werkstoffe komplette Fertigbauten oder -hallen, andere bauliche Anlagen oder Teile davon oder Bauteile (einschließlich Innenausbau, Türen, Fenster, Treppen sowie Decken, Böden, Wände und deren Auskleidungen) werks- bzw. werkstattseitig vorfertigen und/oder bauliche Anlagen oder Teile davon aus vorgefertigten Bauteilen herstellen und/oder die Bauteile montieren.
Der Bundesverband verfolgt selbst keine wirtschaftlichen Interessen und versteht sich auch als Mittler zwischen Herstellern, Kunden und Interessenten.
Im Rahmen seiner allgemeinen Zielsetzung übernimmt der Bundesverband insbesondere folgende Aufgaben:
Förderung des Vorfertigungsgedankens in Wissenschaft, Politik, öffentlicher Verwaltung sowie Presse und Öffentlichkeitsarbeit; 
Entwicklung und Förderung der Aus- und Weiterbildung gemeinschaftliche Fortentwicklung und Verbreitung der technischen Grundlagen des Fertigbaus, Innenausbaus und der Montage;
Information der Mitglieder über sämtliche fertigbau-, ausbau- und montagebaurelevanten Fragen

Aus- und Weiterbildung in der Montage 

BIEF engagiert sich in der Aus- und Weiterbildung geeigneter Fachkräfte, denn die Montage ist heute im Holz- und Bauhandwerk ein zentrales Tätigkeitsfeld. So ist auch die Zahl der Montageunternehmen insbesondere im Holzgewerbe ist stark gestiegen und die Montage ist eigenständiger geworden. Mittlerweile hat der BIEF auch den Ausbildungsberuf Holzmechaniker/innen der Fachrichtung Montieren von Innenausbauten und Bauelementen ins Leben gerufen.
Es werden zunehmend Komplettleistungen erbracht, die die traditionellen Gewerkegrenzen aufweichen. Trotz dieses Bedarfs ist es bislang nicht zu einer Ausbildungsregelung gekommen. BIEF führt seit geraumer Zeit Gespräche mit den beteiligten Ministerien und den Sozialpartner. Dafür steht der Verband in der Kritik traditioneller Gewerke.
Auch die Weiterbildung des Führungspersonals ist ein Thema für BIEF; in Planung ist derzeit ein mehrtägiger Kurs „Bauleiter“ mit anschließender Abschlussprüfung durch eine anerkannte Stelle.

Personalia 
Am 9. Oktober wurde Burkhard Okel auf der Mitgliederversammlung in Rust zum neuen Vorsitzenden von BIEF gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Dirk-Uwe Klaas an, der als Hauptgeschäftsführer des HDH die Position seit 2006 kommissarisch innehatte. Okel, dessen gleichnamiges Unternehmen in Diemelstadt auch Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft Trockenbau e.V. ist, steht in engem Kontakt zu zahlreichen Marktbegleitern und engagiert sich auf vielfältige Weise für die Belange der
Branche. Die stellvertretenden Vorsitzenden sind Gerhard Gruber und Peter Stelly. Am 19. Oktober 2016 wurden Manuel Grün zum neuen Vorsitzenden des BIEF auf der Mitgliederversammlung in Winnenden einstimmig gewählt. Zu Jahresbeginn 2017 ging BIEF mit einem neuen Internetauftritt online und stellte auch sein modernisiertes Verbandslogo vor.

Medienpartnerschaft 
Der Bundesverband unterhält eine Medienpartnerschaft mit der Fachzeitschrift Exakt. Das bedeutet, dass in jeder Ausgabe ein Objekt, ein Unternehmen oder eine Aktivität aus dem Verband sowie Kurzmeldungen vorgestellt werden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 Fachzeitschrift Exakt

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Bundesverband)
Gegründet 2006
Bauwirtschaft